Диамандис:

 Диамандис, Марина (род. 1985) — британская певица.
 Диамандис, Питер (род. 1961) — американский инженер авиации, предприниматель.